

Personnes illustres 

 Alphonse Favier (1837-1905), missionnaire en Chine, vicaire apostolique.
 André Favier (1805-1860), Orfèvre Lyonnais
 Amanda Favier (née en 1979), violoniste française ;
 Charlène Favier (née en 1985), réalisatrice française ;
 Christian Favier (né en 1951), homme politique français ;
 Denis Favier (né en 1959), général français, directeur de la gendarmerie nationale de 2013 à 2016 ;
 Emmanuelle Favier (née en 1980), écrivain français ;
 Franck Favier, historien français
 Jean Favier (né en 1932), historien médiéviste français ;
 Jean-Jacques Favier (né en 1949), spationaute français ;
 Lucie Favier (1932-2003), historienne et archiviste française ;
Marcel Favier (1887-1967), architecte français ;
 Philippe Favier (né en 1957), artiste plasticien français ;
 
 Pierre Favier, footballeur actif dans les années 1930 ;
 Pierre Favier (1946), journaliste français ;
 Sophie Favier (née en 1963), actrice, chanteuse et animatrice française de télévision ;
 Thierry Favier (né en 1964), musicologue français.

Étymologie 
Favier fait
référence aux fèves: marchand ou agriculteur.

Notes et références